

Cinema 
 Wait – film del 2005 diretto da Trudie Styler

Informatica 
 wait – comando Unix

Musica 
 Wait – traccia dell'album Rubber Soul dei The Beatles del 1965
Wait – singolo dei The Jacksons del 1984, dall'album Victory
 Wait – singolo dei White Lion del 1987, dall'album Pride
 Wait – album degli Steelheart del 1996
 Wait (The Whisper Song) – singolo degli Ying Yang Twins del 2005, dall'album U.S.A. (United State of Atlanta)
 Wait – EP dei The Polyphonic Spree del 2006
 Wait – singolo dei Maroon 5 del 2017